Gehmannsberg ist der Ortsname von

 Gehmannsberg (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Gehmannsberg (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern